Khalis kan syfta på:
  Khāliş, en ort i Irak
 Mohammad Yunus Khalis, en afghansk mujaheddinledare